Старые Липы — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Деревня расположена в 7 км к западу от районного центра Локни и в 2 км к востоку от волостного центра Михайлов Погост.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 72 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района